L6 puede referirse a:
 Daimler D.I, un caza de la primera guerra mundial.
 Motorola SLVR L6, un teléfono móvil.
 Línea 6 de varios servicios de transporte público del mundo.